Baja cultura puede referirse a:
 Lo opuesto a alta cultura
 Cultura popular
 Cultura de masas
 Kitsch

Historia de la cultura